Бандурово — название населённых пунктов:

 Бандурово — село в Александровском районе Киировоградской области Украины.
 Бандурово — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.